Schunde ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schunde († 1476), Domherr in Münster und Osnabrück
 Rotger Schunde († 1431), Domherr in Münster